Windmüller steht für:
 Windmüller, ein Handwerksberuf

Windmüller ist der Familienname folgender Personen:
 Bigna Windmüller (* 1991), Schweizer Skispringerin
 Eugen Windmüller (1842–1927), deutscher Maler
 Gino Windmüller (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Karl Windmüller (1873–1923), deutscher Kapitän zur See der Kaiserlichen Marine
 Max Windmüller (1920–1945), deutsch-jüdischer Widerstandskämpfer
 Nina Windmüller (* 1987), deutsche Fußballspielerin
 Sabrina Windmüller (* 1987), Schweizer Skispringerin
 Sonja Windmüller (* 1969), deutsche Volkskundlerin

Siehe auch:
 Windmöller